Лун (монг.: Лунэ) — сомон аймаку Туве, Монголія. 
 Йоганнес ван Лун (нід. Johannes van Loen, нар. 4 лютого 1965, Утрехт) — колишній нідерландський футболіст.
 Лун Цзин (, колодязь дракону) — елітний сорт зеленого чаю з Китаю. Вирощується біля міста Ханчжоу в провинції Чжэцзян.
 Лі Сянь Лун (кит. 李显龙 , англ. Lee Hsien Loong, народ. 10 лютого 1952, Сингапур) — прем'єр-міністр Сінгапуру з 12 серпня 2004.
 Лун-ван ("цар драконів") - у китайській традиції голова драконів-лун, повелитель вод. 
 Чень Лун (кит. 谌 龙, 18 січня 1989) — китайський бадмінтоніст, олімпійський медаліст. 
 Гунсунь Лун (*公孙龙, 325 до н. е. —250 до н. е.) — стародавньокитайський філософ часів Чжаньго, провідний представник представник «школи імен» (мінзя) і традиції бянь (еристика, діалектика, софістика).
 Ма Лун (кит. 马 龙, 20 жовтня 1988) — китайський настільний тенісист, олімпійський чемпіон. 
 Баджіо Лун, Сікстус "Баджіо" Лун Чан Хан (,  7 серпня 1986, Гонконг) — гонконгський активіст та політик. Лідер партії Youngspiration, що виступає за незалежність Гонконгу.